Deux navires de l'US Navy ont porté le nom d'USS Guadalcanal :

 Le premier  est un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca en service entre 1943 et 1946 ;
 Le second  est un navire d'assaut amphibie porte-hélicoptères de la classe Iwo Jima, en service de 1963 à 1994.

Guadalcanal